Alternatiba peut désigner :
 Alternatiba, parti politique au Pays Basque Sud fondé en 2008 ;
 Alternatiba, mouvement pour le climat né à Bayonne en 2013.